Hubersee ist ein Gewässername:
 Hubersee (Raubling), See bei Raubling, Oberbayern
 Hubersee (Penzberg), See bei Penzberg, Oberbayern